Lista supernowych odkrytych w latach 1981-1990

Zobacz też 
 Lista supernowych

Przypisy 

1971-80 | 1981-90 | 1991-95

Listy supernowych
XX wiek